À couteaux tirés peut désigner :

Littérature 
  (На ножах), un roman russe de Nikolaï Leskov paru en 1870 ;

Cinéma 
 À couteaux tirés, un film français de Charles Gérard sorti en 1963 ;
 À couteaux tirés (The Edge), un film américain de Lee Tamahori sorti en 1997 ;
 À couteaux tirés (Knives Out), un film américain de Rian Johnson sorti en France le .

Télévision 
  (На ножах), une mini-série russe d' diffusée en 1998 ;
 À couteaux tirés, un épisode de la série Julie Lescaut diffusé en 2000.